Prince of the Ville: Underground Vol. 1 — дебютний студійний альбом репера All Star Cashville Prince, виданий інді-лейблами Loyalty Records та Inevitable Entertainment 22 жовтня 2002 р. У записі платівки взяли участь Young Paper і Йо Ґотті.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Хіп-хоп альбоми
Дебютні альбоми 2002
Англомовні музичні альбоми